Leburema (Leborema) bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Catrai Caraic, Verwaltungsamt Letefoho, siehe Leburema (Catrai Caraic)
 eine Aldeia im Suco Mau-Ubo, Verwaltungsamt Hatulia, siehe Leburema (Mau-Ubo)
 ein Dorf im Suco Raimerhei, Verwaltungsamt Ermera, siehe Leborema (Raimerhei)
 eine Aldeia im Suco Samalete, Verwaltungsamt Railoco, siehe Leburema (Samalete)
 ein Dorf im Suco Samalete, Verwaltungsamt Railaco, siehe Leburema (Ort)